Libby ist

 ein Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie: Libby's (Unternehmen)
 eine Kurzform des weiblichen Vornamens Elisabeth
 ein Kriegsgefangenenlager während des Sezessionskrieges, siehe Libby-Gefängnis
 ein Ort in Montana, USA, siehe Libby (Montana)
 eine Township in Minnesota, USA, siehe Libby Township
 der Familienname folgender Personen:
 Lewis Libby (* 1950), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Peter Libby (* 1947), US-amerikanischer Kardiologe und Herz-Kreislauf-Forscher
 Willard Libby (1908–1980), US-amerikanischer Chemiker und Nobelpreisträger